Guvernul Bucovinei se poate referi la:
 Guvernul Provincial Cezaro-Crăiesc al Ducatului Bucovinei: organ administrativ civil care, a reprezentat în Ducatul Bucovinei guvernul central de la Viena, care guvern central avea autoritate asupra părți estice a Imperiului Austro-Ungar, Cisleithania.
 Consiliul Secretarilor de Stat (Bucovina): structură guvernamentală înființată începând cu 12 noiembrie 1918, în baza Legii fundamentale provizorii asupra puterilor în Țara  Bucovinei votată în ședința din 12 noiembrie 1918 a Consiliului Național Român al Bucovinei.

Nu confunda cu:
 Guvernământul Bucovinei: unitate administrativ-teritorială a României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial